20. Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene 2011. održavalo se u Brazilu od 2. do 18. prosinca 2011. godine.

Ukupno se natjecalo 24 ekipe po skupinama u prvom i drugom krugu. Poslije toga je slijedilo razigravanje s četvrtfinalima, polufinalima te konačno i finalu. Ranije ispale reprezentacije su razigravali za redosljed od devetog mjesta pa na dalje.

Naslov svjetskog prvaka osvojila je Norveška.

Gradovi domaćini

Europske kvalifikacije

Ždrijeb

Jakosne skupine

24 ekipe podjeljene su u šest jakosnih skupina.

Skupine
Ždrijeb je održan 2. srpnja 2011. u Brazilu, 24 ekipe podjeljene su u četiri skupine po šest ekipa. 

 Skupina A: , , , , , 

 Skupina B: , , , , , 

 Skupina C: , , , , , 

 Skupina D: , , , , ,

Prvi krug

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Druga faza natjecanja

Razigravanje od 5. do 8. mjesta

{| 
|

President`s Cup

Osmina finala

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Završnica

Nagrade

Vanjske poveznice
Službena stranica SP 2010.

Ž2011
 2011